Seznam mest v Grčiji, ki imajo več kot 20.000 prebivalcev. Številke ne vključujejo predmestij in pripadajočih občin. Predmestja Aten (¹) in Soluna (²) so označena ležeče. 

Grčija